Charlotte von Hanau ist der Name folgender Personen:

Charlotte Christine Magdalene Johanna von Hanau-Lichtenberg (1700–1726), Landgräfin von Hessen-Darmstadt
Charlotte Louise von Hanau-Münzenberg (1597–1649), Tochter des Grafen Philipp Ludwig II. von Hanau-Münzenberg
 Charlotte Wilhelmine von Sachsen-Coburg-Saalfeld (1685–1767), Frau von Graf Philipp Reinhard von Hanau-Münzenberg